Караван може бити:

 Караван, дуга колона путника који ради веће сигурности путују заједно
 Караван (радио-емисија), радио-емисија која се емитује на Радију Београд
 Караван (албум), студијски албум српске рок групе Галија
 Караван (аутомобил), каросерија аутомобила код којег је кров продужен до задњег дела